Eluère ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Eluère (1893–1985), französischer Rugby-Union-Spieler und Sportfunktionär
 Xavier Eluère, französischer Boxer